Die Abkürzung KCV steht für

 KCV-I bis KCV-IV, eine Serie von Automodellen des Herstellers Kia Motors
 Konservativ-Christlichsoziale Volkspartei, früherer Name der Schweizer Christlichdemokratischen Volkspartei
 Kurs-Cash-Flow-Verhältnis, eine Kennzahl zur Beurteilung von Aktien
 verschiedene Karnevalsvereine

Abkürzung